Yazir kan syfta på följande platser:

Israel 

 Azor, ort, Tel Aviv-distriktet,

Turkiet 

 Yazır, ort, Gaziantep, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar